Чкнаворян — армянская фамилия.

 Чкнаворян, Геворг Вараздатович (1911—1985) — армянский и советский архитектор
 Чкнаворян, Лорис Айказович (род. 1937) — армянский композитор